Чемпіонат Швейцарії з хокею 2002 — 91-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став «Давос» (26 титул).

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі вісімка найкращих клубів в плей-оф розіграли звання чемпіону Швейцарії.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Давос» — СК «Берн» 5:4, 4:5 (ОТ), 1:4, 5:4, 3:1, 4:2
 Клотен Флаєрс — ХК «Фрібур-Готтерон» 3:0, 3:4, 4:2, 3:2 (ОТ), 4:1
 ХК «Лугано» — «Цуг» 6:2, 4:1, 2:5, 8:1, 1:2 (ОТ), 6:3
 ЦСК Лайонс — ХК «Амбрі-Піотта» 2:1, 3:2 (Б), 3:4, 2:1 (ОТ), 2:4, 4:3 (ОТ)

Півфінали 
 «Давос» — Клотен Флаєрс 3:1, 2:3, 6:4, 3:6, 3:2, 6:0
 ЦСК Лайонс — ХК «Лугано» 2:4, 6:1, 2:3 (ОТ), 2:1 (ОТ), 0:5, 4:3 (ОТ), 5:4

Фінал 
 «Давос» — ЦСК Лайонс 3:0, 6:2, 3:1, 4:1

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Плей-оф (втішний раунд)

Півфінали 
 ХК «Лозанна» — ЕХК Кур 2:3 (ОТ), 3:2 (ОТ), 4:1, 5:3, 4:1
 СК «Рапперсвіль-Йона» — Лангнау Тайгерс 3:0, 6:0, 1:3, 4:3 (ОТ), 3:2 (ОТ)

Фінал 
 Лангнау Тайгерс — ЕХК Кур 2:1 (ОТ), 4:3 (Б), 7:0, 2:4, 10:5

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2002 у швейцарському спорті